Klusberg steht für:

Berge:
 Klusberg (Großbartloff) (443,2 m), im Westerwald (Eichsfeld) bei Großbartloff, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Klusberg (Hildesheimer Wald) (245 m), im Hildesheimer Wald bei Bad Salzdetfurth, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Klusberg (Vlotho) (196,1 m), im Lipper Bergland bei Vlotho, Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen

Burgstall:
 Burg Klusberg, auf dem Clusberg nahe Pansfelde (Falkenstein/Harz), Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Clusberg
 Klausberg (Begriffsklärung)
 Klosterberg
 Klusberge
 Klusenberg